Нововодянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Нововодянська сільська рада — Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район
 Нововодянська сільська рада — Донецька область, Добропільський район
 Нововодянська сільська рада — Луганська область, Кремінський район